Intrigues peut faire référence à :

Intrigues, nouvelle humoristique d’Anton Tchekhov parue en 1887 ;

Intrigues (A Woman of Affairs), film américain de Clarence Brown sorti en 1928 ;

Intrigues, série télévisée française diffusée en 1985.

Voir aussi